Dit is een lijst van planetoïden 41001-41100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41001) - || 1999 UG9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41002) - || 1999 UW12|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41003) - || 1999 UZ12|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41004) - || 1999 UA13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41005) - || 1999 UJ13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41006) - || 1999 UM13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41007) - || 1999 UN14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41008) - || 1999 UR14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41009) - || 1999 UG15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41010) - || 1999 UN15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41011) - || 1999 UB16|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41012) - || 1999 UD17|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (41013) - || 1999 UH22|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41014) - || 1999 UP23|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (41015) - || 1999 UB24|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (41016) - || 1999 UR24|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (41017) - || 1999 UJ26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (41018) - || 1999 UB27|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41019) - || 1999 UV29|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41020) - || 1999 UO30|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41021) - || 1999 UL32|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41022) - || 1999 UZ36|| 16 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41023) - || 1999 UT38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (41024) - || 1999 UW38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (41025) - || 1999 UY38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (41026) - || 1999 UC40|| 16 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (41027) - || 1999 UP44|| 30 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (41028) - || 1999 UL45|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41029) - || 1999 UY45|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41030) - || 1999 UQ46|| 31 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (41031) - || 1999 UA47|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41032) - || 1999 UC48|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (41033) - || 1999 UW48|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41034) - || 1999 UJ49|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41035) - || 1999 UT50|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (41036) - || 1999 UH51|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41037) - || 1999 US51|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (41038) - || 1999 UX52|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (41039) - || 1999 UX56|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41040) - || 1999 VR || 2 november 1999 || T. Urata
|-
| (41041) - || 1999 VV1|| 4 november 1999 || T. Kagawa
|-
| (41042) - || 1999 VB2|| 3 november 1999 || A. Sugie
|-
| (41043) - || 1999 VW4|| 5 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41044) - || 1999 VW6|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (41045) - || 1999 VX6|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (41046) - || 1999 VZ6|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (41047) - || 1999 VP7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41048) - || 1999 VQ7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41049) Van Citters || 1999 VC9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (41050) - || 1999 VF9|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41051) - || 1999 VR10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41052) - || 1999 VJ16|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41053) - || 1999 VH18|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41054) - || 1999 VL18|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41055) - || 1999 VD20|| 10 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41056) - || 1999 VX20|| 9 november 1999 || M. Ziboli
|-
| (41057) - || 1999 VU22|| 12 november 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (41058) - || 1999 VC24|| 8 november 1999 || R. Pacheco, A. López
|-
| (41059) - || 1999 VC26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41060) - || 1999 VB28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41061) - || 1999 VD28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41062) - || 1999 VC29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41063) - || 1999 VE29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41064) - || 1999 VK29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41065) - || 1999 VR29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41066) - || 1999 VO31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41067) - || 1999 VG32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41068) - || 1999 VO32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41069) - || 1999 VJ33|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41070) - || 1999 VS34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41071) - || 1999 VY36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41072) - || 1999 VX38|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (41073) - || 1999 VG39|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (41074) - || 1999 VL40|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (41075) - || 1999 VG43|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (41076) - || 1999 VH43|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (41077) - || 1999 VT43|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (41078) - || 1999 VB44|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (41079) - || 1999 VP45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (41080) - || 1999 VX45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (41081) - || 1999 VW47|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41082) - || 1999 VQ48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41083) - || 1999 VO50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41084) - || 1999 VC52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (41085) - || 1999 VL55|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41086) - || 1999 VU55|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41087) - || 1999 VS56|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41088) - || 1999 VO57|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41089) - || 1999 VM58|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41090) - || 1999 VS59|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41091) - || 1999 VY59|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41092) - || 1999 VD60|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41093) - || 1999 VR60|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41094) - || 1999 VH61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41095) - || 1999 VK61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41096) - || 1999 VN61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41097) - || 1999 VO61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41098) - || 1999 VG63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41099) - || 1999 VL64|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41100) - || 1999 VW64|| 4 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten